Franz Kugler kan syfta på:

* Franz Kugler (1808–1858), tysk konsthistoriker och poet
 Franz Kugler (omkring 1827–1878), tysk journalist
 Franz Xaver Kugler (1862–1929), tysk astronom och assyriolog